Amsterdam Island kan syfta på följande platser:

Franska sydterritorierna 

 Amsterdamön, Indiska oceanen, ö,

Indonesien 

 Meos Su, öar, Papua Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar